Bandera de San José (Califòrnia), ciutat dels Estats Units
 Bandera de San José (Costa Rica), ciutat i capital de Costa Rica
 Bandera de San José (Uruguai), departament de l'Uruguai